Франческо Карелли (; 1758 — 1832) — итальянский антиквар, археолог и нумизмат.

Написал «» (Неаполь, 1831) и составил дополненное Каведони «» (Неаполь, 1812).

В 1812 году назначен руководителем астрономической обсерватории в Каподимонте недалеко от Неаполя.[?]

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1758 году
Умершие в 1832 году
Антиквары Италии
Нумизматы Италии
Археологи Италии